Kōhaku (jap. 紅白 „Rot-weiß“) steht für:

 Kōhaku (Fisch), eine Art des Koi-Fisches
 Kōhaku Uta Gassen, eine Musiksendung im japanischen Fernsehen